Demokratische Arbeiterpartei steht für:

 Demokratische Arbeiterpartei (Ägypten), Partei in Ägypten
 Demokratische Arbeiterpartei (Slowenien), Partei in Slowenien
 Demokratische Arbeiterpartei in Brasilien, siehe Partido Democrático Trabalhista
 Demokratische Arbeiterpartei in Südkorea, siehe Minju-nodong-Partei